Hydarnes (alternativ Idernes geschrieben) ist der Name von:

 Hydarnes, einer der sieben Verschwörer gegen Gaumata
 Hydarnes (Sohn des Hydarnes), dessen Sohnes und Anführers der „Unsterblichen“
 Idernes (Satrap), ein persischer Satrape